Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 7-5, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Mats Wilander (campione)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (finale)

 Heinz Günthardt (secondo turno)
 Pavel Složil (secondo turno)
 Marcos Hocevar (primo turno)
 Claudio Panatta (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Geneva Open 1982